Název Red Bull Salzburg má více sportovních klubů.
 EC Red Bull Salzburg – hokejový klub hrající rakouskou nejvyšší hokejovou soutěž Erste Bank Eishockey Liga.
 FC Red Bull Salzburg – fotbalový klub hrající rakouskou nejvyšší fotbalovou soutěž rakouskou Bundesligu.